Соревнования по дзюдо среди женщин в категории до 52 кг на чемпионате мира по дзюдо 2018 прошли 21 сентября в зале национальной гимнастической арены в городе Баку. В соревнованиях приняли участие 45 спортсменок.

Чемпионкой мира 2017 года в данной дисциплине является японская дзюдоистка Аи Сисимэ, которая защищала свой титул.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительные встречи 
Соревнования по дзюдо проводятся по системе с выбыванием. В утешительный турнир попадают спортсмены, проигравшие полуфиналистам соревнований.

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные схватки

Утешительный турнир 

Примечание: по правилам дзюдо разыгрываются два комплекта бронзовых медалей. При этом два человека попадают в матч за 3-е место из полуфинальных схваток, а ещё два отбираются из утешительного раунда среди проигравших в четвертьфинале,.

Финал

Ссылки 
 Итоги турнира

Чемпионат мира по дзюдо 2018